Xanxerê kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Xanxerê (ort), Santa Catarina, 
 Xanxerê (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar